Eric – nome proprio di persona inglese e svedese maschile

Personaggi 
Eric – personaggio della serie animata I Fantaeroi
Eric – personaggio dei romanzi di Anne Rice
Eric – personaggio del franchise Disney La sirenetta
Eric – protagonista del romanzo Eric, or, Little by Little di Frederic W. Farrar

Altro 
Eric – romanzo di Terry Pratchett
Eric – film televisivo del 1975 diretto da James Goldstone
Eohric (o Eric) – re vichingo del Danelaw e dell'Anglia orientale
 4954 Eric – asteroide near-Earth

Pagine correlate
Erić
Erik